Боб и Мајк Брајан су одбранили титулу освојену 2013. године. У финалу су савладали Марћина Матковског и Јиргена Мелцера са 7:6(7:5), 5:7, [10:6].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Париз мастерс 2014.
Париз мастерс — парови